Morroagudense – abitanti di Morro Agudo de Goiás
Morroagudense – abitanti di Morro Agudo